«Ко́рас де Те́пик» () — мексиканский футбольный клуб из города Тепик, штата Наярит, выступающий в Ассенсо МХ, второй по уровню в системе футбольных лиг Мексики. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Арена Кора», вмещающем около 16 600 человек. «Корас» в названии клуба — народ Кора, коренная этническая группа западно-центральной Мексики.

История 
Клуб «Корас де Тепик» был основан 19 июля 1959 года Франсиско Менхибаром Буэно и быстро, благодаря активности своих основателей, получил место во Втором дивизионе, в то время занимавшем второй уровень в системе футбольных лиг Мексики. Клуб беспрерывно играл там до сезона 1994/1995, когда была образована Примера А, занявшая место Второго дивизиона в мексиканской футбольной иерархии. Проведя 2 сезона на этом уровне клуб отправился рангом ниже, во Второй дивизион. Позднее команда играла и в Третьем дивизионе.

Клуб был возрождён в 2011 году, а в 2014 году «Корас де Тепик» получил место в Ассенсо МХ. В первом же турнире, Апертуре 2014, «Тепик» сумел выиграть регулярный чемпионат и выйти в финал Лигильи, в котором лишь по пенальти уступил «Некаксе». В Клаусуре 2015 команда не смогла попасть в зону плей-офф. По итогам Апертуры 2015 «Корас де Тепик» занял 11-е место.

В розыгрышах Кубка Мексики, по состоянию на конец 2015 года, «Корас де Тепику» ещё не удавалось выйти из группы.

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Корас де Тепик» 
 Профиль клуба на soccerway.com
 Официальный профиль клуба на facebook.com 
 Официальный профиль клуба на twitter.com 

Футбольные клубы Мексики